Hugh de Lacy bzw. Hugh De Lacy ist der Name folgender Personen:

* Hugh de Lacy (1020–1049), gilt als Stammvater der Familie de Lacy
 Hugh de Lacy (1072–1115), dritter Baron de Lacy
 Hugh de Lacy (Lord of Meath) (~1125–1186), fünfter Baron de Lacy
 Hugh de Lacy, 1. Earl of Ulster (1176–1242), erster Earl of Ulster
 Hugh De Lacy (Politiker) (1910–1986), US-amerikanischer Politiker